«Juice» — песня американской хип-хоп-исполнительницы Лиззо, выпущенная 4 января 2019 года лейблом Atlantic Records в качестве первого сингла с третьего студийного альбома Cuz I Love You. Авторами являются сама исполнительница, Тэрон Томас, Сэм Самсэр, Шон Смолл и Рики Рид, который также является продюсером трека совместно с Нэйтом Мёкьюро. В музыкальном плане песня относится к жанрам ретро-фанка, хип-хопа и фанк-попа; текст песни раскрывает тему любви к себе и воспевает чувство собственного достоинства.

Композиция получила положительные отклики музыкальных критиков, некоторые из них посчитали её лучшей в карьере певицы. С коммерческой стороны песне удалось войти в американские чарты R&B, а также в двадцатку лучших композиций Шотландии. Музыкальный видеоклип был представлен в день выпуска сингла и содержит отсылки к поп-культуре 1980-х. С целью рекламы сингла Лиззо выступила на нескольких телевизионных шоу, включая Шоу Эллен Дедженерес, The Today Show, Джимми Киммел в прямом эфире и The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Композиция была включена в плей-лист американского сборника Now That’s What I Call Music! 71, выпущенного 2 августа 2019 года.

Музыка и текст 
«Juice» является «бодрой» песней продолжительностью 3 минуты 15 секунд, основанной в жанрах ретро-фанка, хип-хопа и фанк-попа. Исполнение Лиззо было описано как «остроумное» и «полное огня». Песня содержит «восхитительно возмутительные» строки, такие как «Я буду капать так много соуса / Что стану с**, похожей на Рагу»; текст песни раскрывает тему любви к себе и воспевает чувство собственного достоинства.

Отзывы критиков 
Лолли Кинг из журнала Bustle писала, что песня «гарантированно даст необходимый прирост уверенности в тот момент, когда вы чувствуете себя подавленно». Кристиан Хоард, в статье для журнала Rolling Stone, похвалил песню и назвал её «лучшим синглом» в карьере певицы, а также «едва ли не совершенным самородком в жанре ретро-фанка, который можно прочувствовать находясь на зеркальном танцполе, как в 1982 году». Джошуа Боте, в отзыве для National Public Radio, заявил, что песня «продолжает победную серию певучих песен [Лиззо] в стиле тяжёлого фанк-рэпа». Майкл Роффман из американского музыкального сайта Consequence of Sound отметил, что песня «выступает в роли соблазнительного вечернего десерта и одновременно напоминает слушателю об одной из пыльных видеокассет с упражнениями по аэробике, которая затерялась в уголках дома».

Концертные выступления 
Лиззо пела «Juice» на нескольких телевизионных программах в прямом эфире, таких как: Шоу Эллен Дедженерес, The Today Show, Джимми Киммел в прямом эфире и The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Музыкальный видеоклип 
Премьера первого музыкального видеоклипа, режиссёром которого является Куинн Уилсон, состоялась в день выхода сингла. Главная героиня показана во время тренировок, одетая в стиле 1980-х, в качестве приглашённой гостьи на ток-шоу, а также в образе продавца-консультанта в демонстрационном шоу для телемагазина. В клипе есть отсылки к рекламному ролику Soul Glo, показанному в фильме «Поездка в Америку», и к ASMR-видеоблогам Спирит Пэйтон. Тейлор Брайант из журнала Nylon назвал видео «таким же весёлым, как и песня».

Второй музыкальный видеоклип, созданный при участии выпускников шоу Королевские гонки Ру Пола, был показан 17 апреля 2019 года на YouTube канале WOWPresents. Видео было снято Питом Уильямсом.

Список композиций 
Сингл-версия
 «Juice» — 3:15

Ремикс-версия
 «Juice» (Breakbot Mix) — 2:52

Творческая группа 
Сведения взяты из стримингового сервиса Tidal.

 Лиззо — автор, вокал
 Терон Томас — автор, бэк-вокал
 Рики Рид — автор, продюсер, гитара, клавишные, программирование
 Сэм Самсэр — автор
 Шон Смолл — автор
 Нэйт Мёкьюро — дополнительный продюсер, гитара
 Аша Маура — бэк-вокал
 Куинн Уилсон — бэк-вокал
 Шелби Суэйн — бэк-вокал
 Джесси МакГинти — саксофон
 Лемар Гиллари — тромбон
 Майкл Кордоне — труба
 Виктор Индриззо — перкуссия
 Робин Флоран — сведе́ние
 Мэнни Маррокен — сведе́ние
 Скотт Десмарайс — сведе́ние
 Крис Герингер — мастеринг
 Этан Шумейкер — инженер звукозаписи
 Билл Малина — инженер звукозаписи
 Рубль Капур — ассистент инженера звукозаписи

Чарты

Сертификации

Хронология выпуска

Примечания

Ссылки 

Песни 2019 года
Композиции в стиле фанк
Синглы Atlantic Records
Песни Лиззо
Песни, написанные Тероном Томасом